Cette page contient les pages d'homonymie de Van Brée.

 Mathieu-Ignace Van Brée (1773-1839), peintre belge ;
 Philippe-Jacques van Bree (1786-1871), peintre belge ;
 Peter J.H. van Bree (1927-2011), zoologiste néerlandais.